Název Kozmice má více sídel:
 Kozmice (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Kozmice (okres Opava) – obec v okrese Opava

 Kozmice (Radenín) – část obce Radenín v okrese Tábor
 Kozmice (Strážiště) – část obce Strážiště v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy